Arqueologia; Sin o Isin va ser una ciutat estat de Mesopotàmia
 Lingüística; la sīn és una lletra de l'alfabet àrab
 Matemàtiques; Sin o sinus és una funció trigonomètrica
 Mitologia: Sin o Nanna, deïtat sumèria
 Toponímia: Sin és una entitat de població del municipi de Tella-Sin, a l'Aragó
 Cinema: Sin és el títol original de la pel·lícula El color de la venjança